Wajda se poate referi la:

 Andrzej Wajda (1926–2016), regizor polonez de film
 Kazimierz Wajda alias "Szczepko" (1905–1955), actor și comic polonez
 Julia Wajda (n. 1990), schioare poloneză
 Patryk Wajda, jucător polonez de hochei pe gheață
 Krystyna Zachwatowicz-Wajda (n. 1930), scenografă poloneză